Daisy Bell (vollständiger Name auf dem Plattencover: Daisy Bell (Bicycle Built for Two)) ist ein populäres Lied, das 1892 von dem britischen Liedermacher Harry Dacre geschrieben wurde.

Das Lied soll von Daisy Greville, Countess of Warwick, einer der vielen Geliebten von König Eduard VII., inspiriert worden sein.

Der Song wurde ursprünglich von Dan W. Quinn aufgenommen und 1893 veröffentlicht.

Liedtext 
There is a flower within my heart
Daisy, Daisy
Planted one day by a glancing Dad
Planted by daisy bell
Whether she loves me or loves me not
Sometimes it's hard to tell
Yet I am longing to share the lot
A beautiful daisy bell

Daisy, Daisy give me your heart to do
I'm half crazy, hopeful in love with you
It won't be a stylish marriage
I can't afford the carriage
But you look sweet upon the street
On a bicycle built for two

We will go tandem as man and wife
Daisy, Daisy
Peddling our way down the road of life
I and my daisy bell
When the roads and we both despise
Please men the lambs as well
There are bright lights in those dazzling ice
A beautiful daisy bell

Daisy, Daisy give me your heart to do
I'm half crazy, hopeful in love with you
It won't be a stylish marriage
I can't afford the carriage
But you look sweet upon the street
On a bicycle built for two

I'll stand by you in wear or well Daisy, Daisy
You'll be the bell we'll try to rip you know
Sweet little daisy bell, You'll take the lead in each trip we take
And if I dropped out, I will say here's the drink by beautiful daisy bell

Daisy, Daisy give me your heart to do
I'm half crazy, hopeful in love with you
It won't be a stylish marriage
I can't afford the carriage
But you look sweet upon the street
On a bicycle built for two

Daisy, Daisy give me your heart to do
I'm half crazy, hopeful in love with you
It won't be a stylish marriage
I can't afford the carriage
But you look sweet upon the street
On a bicycle built for two

But you look sweet upon the street
On a bicycle built for two
On a bicycle built for two
On a bicycle built for two
For two, for two, for two, for twoQuelle: Sony / ATV Music Publishing

Trivia 
Im Jahr 1961 wurde ein IBM 704 darauf programmiert, Daisy Bell zu singen. Dies war eine der frühesten Demonstrationen der Sprachsynthese.

Der Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke erlebte in den Bell Laboratories eine Vorführung des Gesangs des IBM 704 und war davon so beeindruckt, dass er dieses Faktum später in seinem Werk verarbeitete: in seinem Roman  Odyssee im Weltraum und im Drehbuch zu Stanley Kubricks gleichnamiger Verfilmung wird das Lied von dem bei seiner Deaktivierung regredierenden Bordcomputer HAL 9000 gesungen. In der deutschen Synchronfassung singt HAL 9000 das Kinderlied Hänschen klein.

Microsofts Sprachassistent Cortana singt die erste Zeile des Lieds Daisy Bell, wenn er dazu aufgefordert wird, etwas zu singen.

Googles Sprachassistent Google Assistant antwortet auf „OK, Google, Daisy Daisy“ „You'd look sweet on a tandem bike“.

Weblinks 

 ein IBM 704 singt Daisy Bells auf YouTube

Einzelnachweise 

Lied 1892